Charlone ist der Familienname folgender Personen:

 César Charlone (* 1958), uruguayischer Kameramann
 César Charlone Rodríguez (1896–1973), uruguayischer Politiker